Павел Афанасьевич Борсук (12 ноября 1922 — 10 января 2019) — российский учёный, инженер-металлург. Лауреат Ленинской премии (1967) и премии Совета Министров СССР (1986).

Родился в с. Харсики Ченухинского района Полтавской области УССР.

В 1941 окончил техникум. Участник Великой Отечественной войны. Награждён орденами Отечественной войны I степени, Славы III степени, медалями. В 1943 тяжело ранен и получил инвалидность.

В 1948 окончил Московский институт стали. В 1948-1951 работал в Чимкенте на заводе прессов-автоматов им. Калинина.

С 1951 г. - в НПО ЦНИИ технологии машиностроения: аспирант, м.н.с., старший научный сотрудник, заведующий лабораторией, с 1967 главный научный сотрудник.

Кандидат технических наук (1955). Доктор технических наук (1972), профессор (1980).

Разработчик технологии получения жидких самотвердеющих смесей для изготовления литейных форм и стержней, создатель промышленного производства высокоэффективных связующих материалов и смесей, изготовления на их основе стержней и форм.
 
Автор более 100 патентов, 74 авторских свидетельств на изобретения. Опубликовал 2 монографии.

Лауреат Ленинской премии (1967), премии Совета Министров СССР (1986).

Источники 
 Ежегодник БСЭ, 1968
 Борсук Павел Афанасьевич 
 Борсук Павел Афанасьевич [К 90-летию со дня рождения). "Литейное производство", 2012, № 11.
Выпускники МИСиСа